Buddleja dysophylla  — вид растений из рода Буддлея семейства Норичниковые (Scrophulariaceae).

Ареал 
Эндемик южной части Африки: от Заира и Танзании до Малави и от Трансвааля до восточной части Капской провинции, где он растёт вдоль опушек леса или в кустарниках на высоте 0—2600 м.

Описание 
Раскидистый куст, предпочитающий скалистую местность, изолированную от других растений. Buddleja dysophylla достигает в высоту 1—10 м. Побеги опущенные, круглые и четырёхугольные в сечении, листья черешковые. Соцветия пирамидальной формы, высотой от 1 до 10 см, шириной от 0,7 до 7,5 см, с заострённой или закруглённой верхушкой, края неравномерно пильчатые, городчато—зубчатые. Цветки переходят в черешок. Концевые соцветия метельчатые: 4—20 см длиной и 4—20 см шириной. Венчики длиной от 2,5 до 5 мм, белого, кремового или лилового цвета.

Культивация 
Растение произрастает в Австралии, Брисбен и цветёт в августе. Его также можно встретить в штатах Западной Австралии, Южной Австралии, Виктории и Нового Южного Уэльса.

Таксономия 
,  8: 410. 1883.

Синонимы 
 , Companion to the Botanical Magazine 2: 60. 1836.
 , Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis 10: 436. 1846.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Норичниковые